Русте́м Наи́левич Мухаме́тшин () — российский футболист, полузащитник.

Как и старший брат Руслан, воспитанник казанской ДЮСШ «Рубин». В 2005—2008 годах выступал в зоне «Урал-Поволжье» второго дивизиона за «Рубин-2». Сезон-2009 начал в составе ижевской команды «СОЮЗ-Газпром», по ходу сезона перешёл в саранскую «Мордовию», в составе которой в том сезоне стал победителем зоны «Урал-Поволжье» второго дивизиона. В Премьер-лиге дебютировал в первом туре чемпионата 2012/13, выйдя на замену на 90 минуте вместо Павла Степанца в домашнем матче против московского «Локомотива» (2:3).

Перед сезоном 2015/16 перешёл в клуб ФНЛ «Тосно», через два года продлил контракт с клубом, вышедшим в премьер-лигу, на один год. Выиграл Кубок России 2017/18 и за три сезона стал рекордсменом клуба по количеству проведённых матчей — 81 всего и 75 в первенстве. После расформирования «Тосно» вернулся в «Мордовию». После сезона 2019/20 завершил карьеру.

Достижения 
 «Мордовия»
 Победитель ФНЛ (3): 2011/12, 2013/14, 2016/17
 Победитель Второго дивизиона: 2009 (зона «Урал-Поволжье»)
 Обладатель Кубка ПФЛ: 2009
 «Тосно»
 Обладатель Кубка России: 2017/18

Примечания

Ссылки 
 На сайте ФК «Мордовия»

Футболисты России
Игроки ФК «Рубин-2»
Игроки ФК «СОЮЗ-Газпром»
Игроки ФК «Мордовия»
Игроки ФК «Тосно»